Der Begriff Halbzug bezeichnet

 beim Schach die Bewegung einer Figur durch einen Spieler, siehe Schach 
 bei der Eisenbahn einen Zug aus mehreren Triebwagen oder eine selbständig einsetzbare Zuggarnitur, die mit einer anderen zu einem längeren Zug gekuppelt werden kann, siehe Zugbildung
 beim Militär der halbe Teil eines Zuges